His Royal Highness – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
His Royal Highness – film del 1918 diretto da Carlyle Blackwell
His Royal Highness – film del 1932 diretto da F.W. Thring